Сеноте Азул има више значења:

 Сеноте Азул (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сеноте Азул (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику